Принс-Альберт:

 Принс-Альберт — город в провинции Саскачеван в Канаде на реке Северной Саскачеване.
 Принс-Альберт  — национальный парк, расположенный на территории провинции Саскачеван, Канада.